Zvezda kan slaan op de volgende Russische zaken:

Russische voetbalclubs
 Zvezda Perm
 Zvezda 2005 Perm
 Zvezda Irkoetsk

Overig
 Zvezda Stadion - stadion in Perm
 Zvezda-module - ISS-module
 Zvezda (bedrijf)
 Zvezda (krant)
 Zvezda (mythologie), Morgenster, Avondster, twee dochters van Dazhbog